Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Santa Fe en l'honneur de la ville du même nom :
 l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1994.

Santa Fe